Lista pobjednika Formule 1 obuhvaća razdoblje od 1950. do 2022. Iako su pravila Formule 1 određena još 1946., do 1950. nije bilo organiziranog prvenstva vozača. Tako spisak ne obuhvaća utrke od 1946. do 1949., kao ni utrke od 1950. do 1983. koje se nisu bodovale za prvenstvo Formule 1.

Od 764 vozača koji su startali barem jednu utrku, njih 112 je ostvarilo pobjedu na utrci. Kod vozača rekord drži Lewis Hamilton sa 103 pobjede, dok je Ferrari najuspješniji konstruktor s 242 pobjede. Riccardo Patrese drži najdulji rekord između dvije povezane pobjede (VN Južne Afrike 1983. i VN San Marina 1990.) koji iznosi šest godina i sedam mjeseci, dok Mario Andretti drži rekord između prve pobjede i sljedeće (VN Južne Afrike 1971. i VN Japana 1976.) koji iznosi pet godina i sedam mjeseci i osamnaest dana.

Lista pobjednika

Vozači

Konstruktori 
Pobjednici utrka Formule 1 (konstruktori)

Gume

Pobjede po sezonama

1950. − 1959.

1960. − 1969.

1970. − 1979.

1980. − 1989.

1990. − 1999.

2000. − 2009.

2010. – 2019.

2020. – 2029.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Formula 1 - Constructors F1stats
 Formula 1 - Tyres F1stats

Formula 1